Wreck signifie « collision » en anglais. Le terme peut également faire référence à :
 Wreck, un groupe de rock américain.
 Wreck ou Ramblin' Wreck, la voiture symbole du Georgia Institute of Technology et de son équipe les Yellow Jackets

On retrouve également le terme dans :
 Big Wreck, un groupe de rock américain ;
 Fat Wreck Chords, un label de musique ;
 Star Wreck: In the Pirkinning, un film de science-fiction ;
 Wreck and Reference, un groupe de metal américain.